De Beker van Polynesië 1994 was het eerste toernooi dat werd gehouden voor de landen van Polynesië. Het vond plaats op Samoa. Er deden 4 landen mee. De winnaar van het toernooi kwalificeerde zich tevens voor het Oceanisch kampioenschap voetbal 1996.

Toernooi

Eindstand

 is geplaatst voor het Oceanisch kampioenschap voetbal 1996.

Wedstrijden 

Voetbal in Oceanië
Voetbal in Samoa
Voetbal in 1994
Sportevenement in Samoa